Herrenweihergraben ist ein Gewässername:

 Herrenweihergraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Flernitzbach, zur Haidenaab) nach Plössen, Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Erlbach → Lohgraben → Herrenweihergraben
 Herrenweihergraben (Seibertsbach), vielleicht auch Herrenwassergraben, rechter Zufluss des Seibertsbachs (zur Wondreb) nach Oberteich, Stadt Mitterteich, Landkreis Tirschenreuth, Bayern